Bogrund kan syfta på följande platser:

Finland med Åland

 Bogrund, del av Högholmen, Kristinestad,  (34 ha)
 Bogrund (Vårdö, Åland),  (15 ha)
 Bogrund, Nagu,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar